Niederschwaben bzw. Unterschwaben bezeichnet:
 in Abgrenzung zum Schwäbischen Oberland den Nordteil Schwabens bzw. Württembergs und dessen Bewohner, siehe Unterland (Württemberg)
 in Abgrenzung zur Landvogtei Oberschwaben die Landvogtei Niederschwaben, siehe Herzogtum Schwaben
 einen von den Nationalsozialisten geplanten Gau Niederschwaben bzw. Unterschwaben in der Schweiz, siehe Operation Tannenbaum
 als deutscher Name den slowakischen Ort Červený Kláštor

Siehe auch:
 Oberschwaben
 Altwürttemberg
 Neuwürttemberg